

Hydronyme 
 Enza est le nom d'une rivière italienne, affluente du Pô

Entomologie 
Enza Navás, 1923 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.

Divers 
 Enza est le nom d'un catamaran